Příjmení Bilík nosí více významných osobností:

 Bohumír Bilík (1875–1923) – český katolický kněz
 František Bilík (1891–1943) – československý legionář, důstojník a odbojář popravený nacisty
 Ladislav Bilík (1918–1949) – český vojenský letec
 Pavol Bilík (1916–1944) – slovenský protifašistický bojovník a aktivní lyžař-běžec

Podobná jména 
 Bilik